De Dutch Darts Masters 2017 was de negende van twaalf Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2017. Het toernooi werd gehouden van 1 tot en met 3 september in Maastricht.

Michael van Gerwen wist het toernooi voor het vierde jaar op rij te winnen door in de finale met 6–1 te winnen van Steve Beaton.

Opvallend genoeg werden 9 van de 16 geplaatste spelers al in hun eerste wedstrijd (de tweede ronde) uitgeschakeld. Nog niet eerder in een Europees tourtoernooi moesten zoveel favorieten zo vroeg naar huis. Later, in 2019, zou dat record verbroken worden. Op de Czech Darts Open 2019 werden maar liefst 11 van de 16 geplaatste spelers in hun eerste wedstrijd uitgeschakeld.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £135,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 30 juni 2017. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 7 juli), acht naar de European Qualifier en vier naar de Host Nation Qualifier (beide gehouden in Maastricht op 31 augustus), één Scandinavische Qualifier (gehouden op 19 mei) en één Oost-Europese Qualifier (gehouden op 25 augustus).

Dave Chisnall (13) was afwezig.

Schema

Dartswedstrijd in Nederland
Darts in 2017
PDC Pro Tour
Sportevenement in Maastricht